Zaharescu se poate referi la:

 Barbu Zaharescu (1906–2000), economist, membru corespondent al Academiei Române
 Maria-Magdalena Zaharescu (n. 1938), chimist, membru corespondent al Academiei Române

Nume de familie românești
Nume de familie evreiești